Сара Грэм Палмер Янг (; 19 августа 1830, Итака, штат Нью-Йорк, США — 6 апреля 1908, Де-Мойн, штат Айова США) — американская полкова́я медсестра, времён Гражданской войны. В 1867 году она опубликовала книгу «История армейской жизни тёти Бекки» (), в которой рассказала о своём опыте жизни в военное время.

Личная жизнь 
Родилась в американском городе Итака (штат , ). При рождении получила имя — Сара Грэм().

Дважды была замужем:
 Абель О. Палмер () — умер до 1862 года.
 Дэвид К. Янг () — второй раз вышла замуж 6 апреля 1867 год, после Гражданской войны.

Жизнь во время Гражданской войны в США 

Палмер покинула Итаку 3 сентября 1862 года, в составе  направившись в  (, ), и оставив двух своих дочерей на попечении родственников.

 первоначально служил в , (, ), охраняя железную дорогу в Вашингтон (округ Колумбия).

Сохранилась история, в которой рассказывается, что во время осады Питерсберга (, ) Палмер хотела отправить серьёзного больного человека в Вашингтон, но главный врач был против такого решения. Ей удалось получить билет для больного и отправить его на лечение, что привело к спору с доктором на следующий день. Позже она приукрасила эту историю, включив в неё не одного, а нескольких пациентов, и утверждала, что доктор обратился с жалобой к генералу Армии Союза Улиссу С. Гранту. Согласно более позднему рассказу Палмер, в ответ на жалобу доктора, Грант рассмеялся и сказал:

Мне нечего сказать. Тётя Бекки превосходит меня!

Получила прозвище «Тётя Бекки» (); неизвестно, получила ли она его во время гражданской жизни, или же прозвище было дано её пациентами или коллегами  во время войны. Существует такая версия: пациенты часто называли ее «Мать» (), что не нравилось Саре Палмер. После того, как один из солдат рассказал о том, что медсестра похожа на его тётушку Бекки, она стала всячески поощрять распространение нового псевдонима.

После Гражданской войны 

История жизни тёти Бекки была издана в соавторстве с Сильвией Лоусон Кови () под названием . В основу книги лёг дневник, который Палмер вела во время войны, большая часть которого была утеряна
— из дневника сохранилось всего около трёх месяцев; поэтому значительная часть была продиктована Палмер по памяти.

В 1867 году Палмер снова выходит замуж — вторым мужем Сары становится Дэвид К. Янг. Через год, вместе с семьёй переехала в Де-Мойн (, ). После войны Палмер продолжала интересоваться благосостоянием солдат, а в начале испано-американской войны Палмер собрала средства для Комиссии по санитарной обработке штата Айова (), которая предоставляла медикаменты и медицинские инструменты для солдат, после чего возглавила Комиссию, став её президентом.

Умерла 6 апреля 1908 года, в день 41-й годовщиной свадьбы. Была похоронена на кладбище в лесу в Де-Мойне.

Внешние ссылки 
 Фотографии могилы Сары Грэм Палмер Янг 
 Текст «The Story of Aunt Becky's Army-Life» в Викитеке 
 
 
 Account of 2009 Veterans Day ceremony

Источники 

Женщины-медсестры в Американской Гражданской войне
Писатели США XIX века
Писательницы США XIX века